Се́льское поселе́ние «Татау́ровское» — муниципальное образование в Прибайкальском районе Бурятии.

Административный центр — посёлок Татаурово.

География 
Расположено по левому берегу реки Селенги на северо-восточных отрогах Хамар-Дабана. На юге граничит с Иволгинским районом, на востоке по Селенге — с сельским поселением «Итанцинское», на севере и западе — с сельским поселением «Ильинское». По территории поселения проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автомагистраль  «Байкал» в районе перевала Мандрик.

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
В административном центре поселения расположена ж.д. станция, рыбоперерабатывающий цех, филиал Байкальского колледжа туризма и сервиса (обучение профессиям механизаторов, водителей, автозаправщиков и др.).  Есть средняя школа, почта, амбулатория, отделение Сбербанка, дом культуры, магазины, автозаправочная станция.

Примечания 

Сельские поселения Бурятии
Муниципальные образования Прибайкальского района